«Заслу́женный эко́лог Росси́йской Федера́ции» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, научно-исследовательских, проектных, технологических и производственных организаций за личные заслуги:
 в сохранении и приумножении природных и биологических ресурсов;
 в разработке и внедрении современных малоотходных и безотходных производственных технологий и очистных комплексов, обеспечивающих сокращение выброса загрязняющих окружающую среду веществ;
 в воссоздании экосистемы, защите и сохранении особых природоохранных зон и заповедников, а также отдельных видов растений и представителей животного мира;
 в ликвидации природных и техногенных катастроф;
 в подготовке квалифицированных кадров в области экологии.
Почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесенных ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям Российской Федерации». Тем же указом утверждено первоначальное Положение о почётном звании, в котором говорилось:
Почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий и организаций, работникам научно-исследовательских, проектных, технологических и производственных организаций, других учреждений, занимающихся экологическими проблемами, за заслуги в сохранении природных ресурсов, разработке и освоении малоотходных и безотходных технологий, строительстве пылегазоулавливающих установок и очистных сооружений, сохранении растительного и животного мира и работающим в области охраны окружающей среды и рационального природопользования 15 и более лет.
В настоящем виде Положение о почётном звании утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика и список награжденных // Сайт "Награды России".

Почётные звания Российской Федерации